Die 25. Stunde ist der Titel folgender Werke:

 Die 25. Stunde (Roman), Roman von Constantin Virgil Gheorghiu
 Die 25. Stunde (Film), Verfilmung dieses Romans durch Henri Verneuil
 Die 25. Stunde (Drama), Theaterstück von George Tabori
 Die 25. Stunde (Fernsehserie), deutsche Miniserie (2008–2009)